Wilhelm von Uslar ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Uslar (Förster) (1783–1866), deutscher Forstbeamter und Kammerpräsident
 Wilhelm von Uslar (General) (1847–1919), deutscher General der Infanterie
 Wilhelm von Uslar (Garteningenieur) (1867–1953), deutscher Garteningenieur